

Percorsi di interesse naturalistico e religioso 

 Cammino di Francesco – percorso sui passi di San Francesco d'Assisi
 Cammino di San Francesco di Paola – percorso sui passi di San Francesco di Paola